

Вогулка — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Вогулка — селище, Шалинський міський округ, Свердловська область
 Вогулка — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область